De Bundesliga 1969/70 was het zevende seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 61e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Mönchengladbach veroverde zijn eerste titel in de Bundesliga en de eerste landstitel.

Eindstand 

 Kampioen Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup I 1970/71
 Bekerwinnaar Kickers Offenbach plaatste zich voor de Europacup II 1970/71
 Bayern München, Hamburger SV, Hertha BSC en 1.FC Köln namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1970/71
 TSV 1860 München en Alemannia Aachen (vorig seizoen nog tweede) degradeerden naar de Regionalliga
 DSC Arminia Bielefeld (Groep 1) en Kickers Offenbach (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1969/70